Le tournoi de tennis du Surrey est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1973 se dispute à Surbiton du  au .

Wendy Turnbull remporte le simple dames. En finale, elle bat Ann Kiyomura, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Linky Boshoff et Ilana Kloss.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Surrey
 Saison 1973 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1973
Surrey